Харілей () — цар Спарти близько 780—750 роках до н. е. Ім'я перекладається як «Радість народу». Його вислови цитує Плутарх.

Життєпис 
Походив з династії Евріпонтидів. Син царя Евнома (відповідно до Симоніда — Полідекта). Згідно з Євсевієм Кесарійським, панував 60 років. За Геродотом — 30 років. Втім, можливо, це не суперечить одне одному. Напевне був дитиною, коли успадкував владу. Регентом і фактичним правителем став стрийко Лікург, що провів свої реформи, які стали основою устрою Спарти на сторіччя. Відповідно решту правління (близько 30 років) є самостійним, без Лікурга.

Спільно зі співцарем Архелаєм захопив та сплюндрував місто-державу Егіс (Егі), але його мешканців перетворив на рабів, яких було продано періекам. За Павсанієм причиною цього став союз Егісу (на спартано-аркадянському кордоні) з Аркадією. Потім спустошив південь Арголіди, але ймовірно цей похід був більш грабіжницьким ніж загарбницьким. За нього поновилася війна з містом-державою Тегеєю в Аркадії. Зазнав поразки, потрапив у полон. Був звільнено без викупу. Натомість Харілей дав клятву не воювати з Тегеєю.

Йому спадкував син Нікандр.

Примітки

Джерела 
 W.H.S. Jones and H.A. Ormerod (1918) Description of Greece. Robert Hale Ltd., London, Book 3, VII

спартанські царі